Паульс (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эбре. Занимает площадь 43,8 км². Население — 598 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны